Scobie ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Scobie (1939–2000), neuseeländischer Historiker
 James R. Scobie (1929–1981), Historiker
 Ronald Scobie (1893–1969), britischer Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Stephen Scobie (* 1943), kanadischer Dichter und Kritiker